est la formule brute de plusieurs isomères.

 Vitamine E ou tocophérol
 bêta-tocophérol, numéro CAS 
 gamma-tocophérol, numéro CAS